Kölliker oder Koelliker ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Koelliker (1817–1905), Schweizer Anatom und Physiologe
 Alexander Kölliker (1883–nach 1932), schweizerisch-deutscher Architekt
 Denise Kölliker (* 1970), Schweizer Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Jakob Kölliker (* 1953), Schweizer Eishockeyspieler und -trainer 
 Paul Kölliker (1932–2021), Schweizer Ruderer und Journalist
 Sebastian Kölliker (* 1990), Schweizer Politiker (SP)
 Stefan Kölliker (* 1970), Schweizer Politiker (SVP)
 Theodor Kölliker (1852–1937), deutscher Chirurg und Pionier der operativen Orthopädie
 Walter Kölliker (1898–1938), schweizerischer Pazifist, Todesopfer im KZ Sachsenhausen
 Werner Kölliker (* 1935), Schweizer Ruderer